Эта статья — про книжную серию, вы могли искать статью про шахматные окончания.
«Шахматные окончания» — шахматная книжная серия, выпускавшаяся советским издательством «Физкультура и спорт» с 1980 по 1984 годы (дополнительные книги серии — с 1986 по 1989 годы).

Перед советскими шахматными теоретиками была поставлена задача создать для квалифицированных шахматистов СССР своеобразную энциклопедию наиболее употребительных типов эндшпиля.
Данная серия книг представляет собой результат многолетней работы, выполненной гроссмейстером Ю. Л. Авербахом в содружестве с мастерами Н. А. Копаевым, В. А. Чеховером, В. Л. Хенкиным, а также известным теоретиком И. Л. Майзелисом и этюдистом М. А. Зинаром.
В этом капитальном труде представлены последние достижения практики, а также даны теоретические выкладки по всем основным видам шахматных окончаний.

Всего в серии издано 5 основных книг и 3 дополнительных.

Список основных книг серии 
Ниже представлен краткий обзор книг 2-го издания серии «Шахматные окончания», вышедших с 1980 по 1984 год.

Список дополнительных книг серии 
С 1986 по 1989 год издательство «Физкультура и спорт» дополнило серию «Шахматные окончания» тремя новыми книгами, оформление которых было выдержано в стиле основных книг, представленных выше.

Обложки первого издания 
С 1956 по 1962 год в издательстве «Физкультура и спорт» вышло 1-е издание серии книг «Шахматные окончания».
Обложки этих книг представлены ниже.

См. также 
 Эндшпиль

Ссылки 
 Серия книг «Шахматные окончания»  LiveLib.ru

Эндшпиль
Книжные серии по алфавиту
Шахматная литература
Книжные серии
Книги издательства «Физкультура и спорт»